Бужор () — молдавская фамилия, и топоним.

Носители фамилии 
 Бужор, Валерий Георгиевич (род. 1958) — молдавский криминолог.
 Бужор, Виталий Аронович (род. 1974) — российский игрок в мини-футбол.
 Бужор, Иосиф Аронович (1902—1941) — участник большевистского подполья.
 Бужор, Методие Николаевич (род. 1974) — молдавский и российский оперный и эстрадный певец.
 Бужор, Михаил Георгиу (1881—1964) — румынский государственный и политический деятель.

Населённые пункты 
 Бужор — село в город-курорт Анапа Краснодарского края России.
 Бужор — село в Хынчештском районе Молдавии.